Via Sistina – via del centro di Roma
 Cappella Sistina – cappella della Città del Vaticano
 Teatro Sistina – teatro di Roma